Täby landskommun kan avse
Täby landskommun, Närke
Täby landskommun, Uppland